A competição até 49 kg feminino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2019 ocorreu no dia 27 de julho, no Polideportivo Villa El Salvador em Callao, Lima.

Medalhistas

Resultados

Chave principal
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Oitavas de final
|RD2=Quartas de final
|RD3=Semifinais
|RD4=Final
|team-width=210

|RD1-team03=
|RD1-score03=11
|RD1-team04=
|RD1-score04=7

|RD1-team05=
|RD1-score05=25
|RD1-team06=
|RD1-score06=11

|RD1-team07=
|RD1-score07=8
|RD1-team08=
|RD1-score08=11

|RD1-team11=
|RD1-score11=10
|RD1-team12=
|RD1-score12=10

|RD1-team13=
|RD1-score13=8
|RD1-team14=
|RD1-score14=7

|RD2-team01=
|RD2-score01=7
|RD2-team02=
|RD2-score02=20

|RD2-team03=
|RD2-score03=9
|RD2-team04=
|RD2-score04=0

|RD2-team05=
|RD2-score05=6
|RD2-team06=
|RD2-score06=1

|RD2-team07=
|RD2-score07=21 
|RD2-team08={{flagPASOathlete|Talisca Reis|BRA|2019}}
|RD2-score08=29

|RD3-team01=
|RD3-score01=3
|RD3-team02={{flagPASOathlete|Daniela Souza|MEX|2019}}
|RD3-score02=14

|RD3-team03=
|RD3-score03=0
|RD3-team04=

Repescagem

Ligações externas
 
 

Eventos do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2019